Ariana puede referirse a: 

Ariana (nombre)

Personas
Ariana Grande, actriz, cantante y filántropa estadounidense.
Ariana Campero, médico y política boliviana.
Ariana Richards, actriz y pintora profesional estadounidense. 
Ariana Jollee, actriz porno estadounidense.
Ariana Marie, actriz porno estadounidense.
Ariane Mnouchkine, directora escénica francesa.
Ariana Ron Pedrique, actriz venezolana.

Otros 
Ariana, el nombre histórico de la región entre Asia Central y el Indo.
Ariana, una de las veinticuatro gobernaciones de Túnez.
Ariana, Ciudad Tunecina, capital de Gobernación de Ariana.
Ariana Afghan Airlines, aerolínea más grande de Afganistán. 
Ariana Dumbledore, personaje ficticio de la saga Harry Potter.
Ariana y Barbazul, ópera («conte musical») en tres actos.
Museo Ariana, museo de arte de Suiza.
Ariana Kabul FC, equipo de fútbol de Afganistán.